Алмодовар:

 Алмодовар — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. 
 Алмодовар — фрегезия (район) в муниципалитете Алмодовар округа Бежа в Португалии.